Давидово може да се отнася за:

 Давидово, село в област Силистра, България;
 Давидово, село в област Търговище, България;
 Давидово, село в община Гевгели, Северна Македония.